Végétal peut faire référence à : 
 Végétal, un organisme appartenant à l'une des diverses lignées qui végètent : c'est-à-dire qui respirent, se nourrissent, croissent comme les plantes, selon les classifications scientifiques classiques.
Tissu végétal
Cellule végétale
 Végétal, un album d’Émilie Simon, sorti en .
 Végétal, un court récit inachevé d'Antoine Percheron (1975-2000), paru en 2001.